Барциковский () — польская фамилия

 Барциковский, Казимеж (1927—2007) — государственный деятель ПНР.
 Барциковский, Станислав (1832—1903) — польский художник.